Als Kabinett Ardern werden zwei Regierungen Neuseelands unter Jacinda Ardern bezeichnet:

 Kabinett Ardern I – 26. Oktober 2017 bis zum 6. November 2020
 Kabinett Ardern II – ab 6. November 2020